La Mark 82 (Mk 82) est une bombe dite d'emploi général (à souffle et à fragmentation), non guidée et à faible traînée, d'une masse de 500 livres () dont  d'explosifs. Elle fait partie de la série américaine Mark 80, développée dans les années 1950.

Caractéristiques 
La charge explosive de  de tritonal a le potentiel de produire  d'énergie en détonant.

Elle peut être transformée en bombe guidée GBU-12, avec un kit de guidage Paveway 2 ou GBU-22 avec le Paveway 3. L'écart circulaire probable des Mk.82 est estimé à . Celle des GBU12 est donnée pour 9 à . Il est également possible d'ajouter une fusée d'ogive comportant un proximètre (DSU 33) et l'on obtient une Mk.82 Airburst. Elle explosera à une dizaine de mètres d'altitude et sera d'une grande efficacité contre des troupes au sol, ainsi que des véhicules faiblement blindés. Le rayon létal de l'engin est de 60 à  en effet sol, et 200 à  en effet « burst ». 

En 2014, l'unique fabricant de corps de bombe de la série Mark 80 pour l'armée américaine est General Dynamics, mais elles sont produites sous licence en Europe, en Asie et en Australie (par Thales dans ce pays).

Le coût de cette munition en 2020 est d'environ  $ en 2020.

Variantes 
BLU-111/B : Bombe Mk.82 dont l'explosif H-6 a été remplacé par un explosif moins sensible à la température: le PBXN-109. Cette bombe est aussi la charge militaire de l'AGM-154 JSOW-A1 ;
BLU-111A/B : Cette version, utilisée par lUS Navy'', ajoute un revêtement de protection thermique pour réduire les risques d'explosion en cas d'incendie (une conséquence du très célèbre accident survenu sur l'USS Forrestal en 1967) ;BLU-126/B : Identique à la BLU-111/B, elle dispose des mêmes caractéristiques aérodynamiques. La différence réside dans la charge d'explosif qui est réduite pour limiter les dégâts collatéraux ;Mark 62 Quickstrike mine''' : Bombe Mk.82 transformée en mine navale.

 La bombe guidée GBU-38 utilise le corps de la mk 82.

Dotation

Notes et références

Annexes

Articles connexes  
 Bombe Mark 81
 Bombe Mark 83
 Bombe Mark 84
 Paveway IV

Liens externes 
  Mk82 General Purpose Bomb
  BOMBS, FUZES, AND ASSOCIATED COMPONENTS

Bombe
Bombe aérienne des Forces armées des États-Unis